Otto von Guericke – politico, giurista e fisico tedesco
Guericke – cratere lunare
11537 Guericke – asteroide della fascia principale